Predrag Bošnjak (serb. cyr. Предраг Бошњак, ur. 13 listopada 1985 w Suboticy) – węgierski piłkarz serbskiego pochodzenia, grający na pozycji obrońcy, reprezentant kraju. Od 2015 roku zawodnik Szombathelyi Haladás.

Życiorys 
Seniorską karierę rozpoczynałw FK Bačka. Następnie grał w klubach drugiej, trzeciej i czwartej lidze serbskiej w klubach Veternik, FK Novi Sad, OFK Kikinda i Proleter. Na początku 2010 roku przeszedł do węgierskiego Nyíregyháza Spartacus FC. W NB I w barwach tego klubu zadebiutował 12 marca w zremisowanym 0:0 spotkaniu z Ferencvárosem. Ze Spartacusem spadł do NB II, a w lutym 2011 roku został zwolniony z klubu. W sierpniu został na zasadzie wolnego transferu pozyskany przez Veszprém FC. W sezonie 2013/2014 występował w Szombathelyi Haladás, po czym został zakupiony przez Ferencvárosi TC. Po rozegraniu jednego meczu w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 został wypożyczony na pół roku do Nyíregyháza Spartacus FC. Od 2015 roku jest zawodnikiem Szombathelyi Haladás.

4 czerwca 2014 roku wystąpił w towarzyskim meczu reprezentacji Węgier z Albanią (1:0).

Statystyki ligowe

Przypisy 

Reprezentanci Węgier w piłce nożnej
Serbscy piłkarze
Piłkarze RFK Novi Sad
Piłkarze Proleteru Nowy Sad
Piłkarze Nyíregyháza Spartacus FC
Piłkarze Szombathelyi Haladás
Piłkarze Ferencvárosi TC
Ludzie urodzeni w Suboticy
Urodzeni w 1985